Un désordre peut désigner :
 Dans une construction, un désordre est un défaut sur un ouvrage.
 Désordre physiologique des plantes, pseudo-maladie due à des facteurs abiotiques.

Au cinéma 
 Désordres, long métrage d'Étienne Faure, sorti en 2013 ;
 Désordre, long métrage d'Olivier Assayas, sorti en 1986 ;
 Désordre, court métrage de Jacques Baratier, sorti en 1950.

En musique 
 Désordre, album de la contrebassiste française Hélène Labarrière.

À la télévision 
 Désordres, série télévisée française de Florence Foresti.